Remondini, antica famiglia italiana di stampatori di Bassano
Leandro Remondini, ex calciatore italiano
Giuseppe Remondini, è stato un ingegnere italiano dell'azienda di motocicli Jonghi